Base64 er et begreb fra Datalogi, som anvendes til at formidle binær 8-bit (= 1 byte) formede data gennem en e-mail. Alle postprogrammer inkl. internettets første kan formidle kodningsformen. Kodningsformen er designet så kodningen uden problemer kan formidles af 7-bit systemer smtp oprindeligt kun kunne håndtere.

Base64 bliver anvendt i internetstandarden MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) og anvendes til at indlejre et eller flere bilag (eng. attachment) i selve mailen.

Til kodningen anvendes tegnene A-Z, a-z, 0-9, + og / og evt. et eller to = som fyld i slutningen af kodningen. Da disse tegn også repræsenteres i EBCDIC (dog med andre kodepositioner), kan bilag også formidles via EBCDIC.

Som det ses skal der anvendes 4 6 bit blokke for hver 3 byte. Hver 6 bit blok omsættes til et Base64-tegn via følgende tabel:

RFC 3548 beskriver kodningen.

Eksempel 
Hätten Hüte ein ß im Namen, wären sie möglicherweise keine Hüte mehr,
sondern Hüße.

Her ses ovenstående 2 linjer kodet som Base64 i vist i ASCII:

SMOkdHRlbiBIw7x0ZSBlaW4gw58gaW0gTmFtZW4sIHfDpHJlbiBzaWUgbcO2Z2xpY2hlcndlaXNl
IGtlaW5lIEjDvHRlIG1laHIsDQpzb25kZXJuIEjDvMOfZS4NCg==

Som det ses er Base64 kodet tekst ikke læsbart, hvilket quoted-printable-kodningen delvis er.

Se også
quoted-printable, UUencode, Base16, Base32, Base85

Eksterne henvisninger
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1421.html
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1521.html
http://www.faqs.org/rfcs/rfc3548.html

Binær-til-tekst kodningsformater